Владисла́в Ре́зник:
 Резник, Владислав Борисович (род. 1973) — российский актёр.
 Резник, Владислав Матусович (род. 1954) — российский предприниматель, миллионер, депутат Государственной Думы с декабря 1999 года.